Der Vollstrecker ist der deutsche Titel folgender Filme:

 Der Vollstrecker (1970) (The Executioner), britischer Spielfilm aus dem Jahr 1970
 Der Vollstrecker (1993) (Fong Sai-Yuk Tsuktsap), Hongkonger Spielfilm vom Corey Yuen 
 Blindman, der Vollstrecker (Blindman), italienischer Spielfilm (1971)
 Mad Max II – Der Vollstrecker (Mad Max 2: The Road Warrior), australischer Spielfilm (1981)